A korábbi Bulzesd ma két település:
 Alsóbulzesd
 Felsőbulzesd (itt találhatóak a korábbi Bulzesdre vonatkozó történeti adatok)